P0 или p0 может означать:

  — миелин протеин 0
 Стандартное атмосферное давление — 
 Нейтроний — гипотетический нулевой элемент периодической таблицы

См. также 
 Ро